уезд расположен в префектуре Осака, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 29,142 человек, площадь 133.09 км², плотность 219 человек / км².

Посёлки и сёла 
Носе
Тоёно

Уезды префектуры Осака